De vijftiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2015 werd verreden op zondag 19 juli 2015 van Mende naar Valence. Het was een heuvelrit van 183 km.

Parcours 
Onderweg passeerde het peloton twee cols van vierde categorie, één col van derde categorie en één van tweede categorie. Er was ook een tussensprint in Aubenas.

Verloop

Tussensprints

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
  De route van de 15e etappe op www.letour.fr

15
Sportevenement in Auvergne-Rhône-Alpes
Sport in Drôme
Valence (Drôme)